Hudec peut désigner :

Toponyme
Hudeč, village de Bosnie-Herzégovine

Patronyme
Alois Hudec (1908-1997), gymnaste tchécoslovaque.
Jan Hudec (1981-), skieur alpin canadien puis tchèque.
Jiří Hudec (1923-1996), compositeur tchèque.
László Hudec (1893-1958), architecte hongrois et slovaque.
Stanislav Hudec (1988-), joueur de hockey sur glace slovaque.

Autres
(15399) Hudec est un astéroïde.